Federico Tuta (1269 - 16 de agosto de 1291), un miembro de la casa de Wettin, fue un margrave de Landsberg desde 1285 y margrave de Lusacia desde 1288 hasta su muerte. También sirvió como regente del margraviato de Meissen.

El origen y significado de su apodo Tuta no está claro y no aparece documentado. Posiblemente significa "el Tartamudo".

Biografía 
Federico era el único hijo del margrave Wettin Teodorico de Landsberg y Elena, una hija del margrave Juan I de Brandeburgo; por lo tanto era un nieto del margrave Enrique III de Meissen. A la temprana muerte de su padre en 1285, le sucedió en el margraviato de Landsberg, que comprendía entonces el grueso del territorio Osterland con Leipzig, Grimma, y la residencia margravial de Weißenfels.

Cuando su abuelo, el margrave Enrique III murió en 1288, Federico Tuta entró en un conflicto sobre la herencia con su tío Alberto el Degenerado alrededor de los margraviatos de Meissen y Lusacia. Mientras Alberto sucedió a su padre como margrave de Meissen, Federico heredó la marca de Lusacia. Sin embargo, los hijos de Alberto, Federico I de Meissen y Teodorico IV disputaron este arreglo y el gobierno de Federico en Lusacia dentro de un período breve fue contestado por su primo Teodorico IV.  

A su vez, Federico Tuta se concentró en expandir su poder en las tierras de Meissen, donde el gobierno del margrave Alberto fue sacudido por una feroz disputa con sus hijos. Temporalmente arrestado por Federico, Alberto tuvo que renunciar a amplias partes de sus estados y en 1289 Federico Tuta, con el apoyo de varios nobles locales, fue capaz de adquirir un significativo territorio de Meissen. También adquirió varios estados alrededor de Dresde de su tío Federico Clem, el hijo más joven del difunto margrave Enrique III.

Sin embargo, la repentina muerte de Federico puso fin a sus ambiciones, cuando él murió el 16 de agosto de 1291, a los 22 años, en el castillo de Hirschstein – supuestamente debido a que comió cerezas envenenadas que le fueron ofrecidos por el obispo Withego de Meissen. Como no tenía heredero varón, sus posesiones fueron divididas después de su muerte. Sus sobrinos Federico I de Meissen y Teodorico IV tomaron Meissen y Lusacia; mientras que el margraviato de Landsberg fue vendido a los margraves ascanios de Brandeburgo.

Matrimonio y descendencia 
Federico se casó con Catalina (m. 1310), una hija del duque Wittelsbach Enrique XIII de Baviera. Tuvieron una hija, Isabel.

Antepasados

Referencias
Franz Xaver von Wegele (1877), "Friedrich Tuta", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 7, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 563–564

Margraves de Lusacia (Casa de Wettin)
Margraves de Meissen (Casa de Wettin)
Nobles de Alemania del siglo XIII